Руба́н:
 Рубан (м.) — наструг (чистый наструг) с прямым ле́зом, которым строгают после шерхебеля, горбылеватого струга.

Фамилия 
 Рубан, Александр Ревович (1955—2015) — российский писатель.
 Рубан, Анатолий Дмитриевич (1948—2011) — советский и российский учёный, специалист в области горных наук, член-корреспондент РАН.
 Рубан, Андрей Фролович (1914—2007) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Рубан, Анна Ефимовна (род. 1942) — передовик сельскохозяйственного производства, доярка, полный кавалер Ордена Трудовой Славы.
 Рубан, Антон Александрович (род. 1998) — украинский хоккеист.
 Рубан, Вадим Николаевич (род. 1964) — российский шахматист, гроссмейстер.
 Рубан, Василий Григорьевич (1742—1795) — русский писатель.
 Рубан, Виктор Геннадиевич (род. 1981) — украинский спортсмен, олимпийский чемпион по стрельбе из лука.
 Рубан, Владимир Владимирович (род. 1967) — украинский общественный и политический деятель, руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус».
 Рубан, Евгений Николаевич (1941—1997) — советский и белорусский шахматист.
 
 Рубан, Игорь Павлович (1912—1966) — советский живописец, график, заслуженный работник культуры РСФСР.
 Рубан, Константин Асанович (1868—?) — слесарь и медник, депутат Государственной думы Российской империи II созыва от Самарской губернии.
  
 
 Рубан, Самуил Самуилович (1898—1938) — советский историк.
 Рубан, Сергей Эдуардович (1962—2015) — советский и российский актёр, первый чемпион СССР по армрестлингу.

См. также 
 Рубановский
 Тимченко-Рубан

Примечания